Вілле́-ле-Ронд () — муніципалітет у Франції, у регіоні Гранд-Ест, департамент Мерт і Мозель. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 240 км на схід від Парижа, 65 км на північний захід від Меца, 100 км на північний захід від Нансі.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Лотарингія. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Гранд-Ест.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Мерт і Мозель

Примітки

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Вілле-ле-Ронд на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Муніципалітети департаменту Мерт і Мозель